Myzostoma radiatum är en ringmaskart som beskrevs av Graff in Clark 1921. Myzostoma radiatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
radiatum